Nisi steht für:
 Nisi (Griechenland), Ort in Vouprasia, Elis (Regionalbezirk), Region Westgriechenland, Griechenland
 Nisi (Unternehmen), italienischer Felgenhersteller

NiSi steht für:
 Nickelmonosilicid,  intermetallische Verbindung zwischen Nickel und Silicium

Abkürzung